The Last Word – cortometraggio del 1927 diretto da Tom Buckingham
The Last Word – film del 1979 diretto da Roy Boulting
Conseguenze pericolose (The Last Word) – film del 1995 diretto da Tony Spiridakis
The Last Word – film del 2008 diretto da Geoffrey Haley
Adorabile nemica (The Last Word) – film del 2017 diretto da Mark Pellington